Universidade Federal de Minas Gerais ili jednostavno UFMG je najstarije sveučilište u Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil.

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službena stranica
Brazilska sveučilišta